Джон Сеймур (; до 1646 — 29 апреля 1675) — английский аристократ, 4-й герцог Сомерсет, 3-й маркиз Хартфорд, 4-й граф Хартфорд, 4-й барон Сеймур, 4-й барон Бошан с 1671 года.

Биография 
Джон Сеймур был младшим сыном Уильяма Сеймура, 2-го герцога Сомерсета, и его жены Фрэнсис Деверё. Он родился до 1646 года, в 1661 году стал депутатом палаты общин от Мальборо, в 1666 году вступил в юридическую корпорацию Грейс-Инн.

12 декабря 1671 года, после смерти племянника Уильяма, Джон унаследовал герцогский титул и обширные семейные владения. В 1672—1675 годах он занимал должность лорда-лейтенанта Сомерсета и Уилтшира.

Он был женат с 1661 года на Саре Эльстон (1642 — 2 ноября 1692), дочери сэра Эдуарда Эльстона, но детей не оставил. Герцог умер в 1675 году, и его наследником стал кузен Фрэнсис Сеймур.

Предки

Примечания 

3
404